Lerdo peut se référer à :
 Lerdo, une ville du nord-est de l'État de Durango au Mexique ;
 Lerdo, une municipalité de l'État de Durango au Mexique ;
 Lerdo, un secteur non constitué en municipalité du comté de Kern en Californie aux États-Unis d'Amérique.
Homonymie de toponyme